Rouvas ist

 der Name einer griechischen Gemeinde auf Kreta, siehe Rouvas (Gemeinde)
 der Familienname des griechischen Sängers Sakis Rouvas